Ел Асерин има више значења:

 Ел Асерин, Охо де Агва дел Орнито (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Асерин (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику